Walentina Władimirowna Sdierżykowa (ros. Валентина Владимировна Сдержикова, ur. 30 stycznia 2001 w Ałmaty) – kazachska skoczkini narciarska. Uczestniczka mistrzostw świata seniorów (2017, 2019) i juniorów (2017, 2018, 2019, 2020). Medalistka mistrzostw kraju (2017). Pierwsza kazachska skoczkini narciarska, która wystąpiła w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata kobiet.

Życiorys 
Na arenie międzynarodowej zadebiutowała w lutym 2014, startując w zawodach FIS Cup w Râșnovie. Był to debiut kazachskiej reprezentacji kobiet w skokach narciarskich w oficjalnych zawodach rangi FIS (razem ze Sdierżykową startowały jeszcze Galina Szaluszinina i Wiktoria Alżanowa). Sdierżykowa zajęła tam 8. i 10. miejsce. We wrześniu 2014, również w Râșnovie, zajęła 4. lokatę w zawodach tego cyklu. W sierpniu 2015 w Oberwiesenthal zadebiutowała w Letnim Pucharze Kontynentalnym. Pierwsze punkty zdobyła w swoim drugim starcie, zajmując 29. miejsce.

W sezonie 2016/2017 Kazachstan po raz pierwszy w historii wziął udział w zawodach Pucharu Świata kobiet, za sprawą startu Walentiny Sdierżykowej w kwalifikacjach do konkursów w Niżnym Tagile. W kwalifikacjach zajęła odpowiednio 44. i 43. miejsce, tym samym nie awansując do I serii zawodów.

Wzięła udział w Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2017 w Park City. Zajęła tam przedostatnie, 45. miejsce. Razem z Dajaną Achmetwalijewą zostały wysłane na Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017 w Lahti. Kazaszki wystartowały w konkurencji indywidualnej, jak i w drużynie mieszanej. Sdierżykowa nie zakwalifikowała się do konkursu głównego, osiągając 37. miejsce w kwalifikacjach, zaś w drużynie mieszanej Kazachstan zajął ostatnie, 14. miejsce.

We wrześniu 2017 roku w Czajkowskim Sdierżykowa zadebiutowała w Letnim Grand Prix, jednak nie udało się jej awansować do konkursu głównego.

W październiku 2017 odbyły się Mistrzostwa Kazachstanu w Skokach Narciarskich 2017, w których Sdierżykowa zdobyła dwa złote medale: na skoczni normalnej i średniej.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty W. Sdierżykowej na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty W. Sdierżykowej na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w poszczególnych konkursach LPK

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w poszczególnych konkursach FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kazachskie skoczkinie narciarskie
Ludzie urodzeni w Ałmaty
Urodzeni w 2001